Deux départements d'Argentine portent ce nom :
 le département de San Carlos, dans la province de Mendoza ;
 le département de San Carlos, dans la province de Salta.

Voir aussi